Аббревиатура ПБС может означать:
 ПБС (Прибор Бесшумной Стрельбы) — расхожее название глушителей всех типов для легкого стрелкового оружия.
 ПБС (Прибор Бесшумной Стрельбы) — модель советского глушителя разработки НИИ-61 под автоматы семейства АК/АКС, карабин СКС и ручной пулемет РПД.
 ПБС (Пневмокаркасные быстровозводимые сооружения) — класс технических средств жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях, используемых для временного размещения людей.
 ПБС (Противобуксовочная система) — система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колёс с дорогой.
PBS(Public Broadcasting Service) – Американская служба Телевещания

См. также 
 ПБС-4 (Прибор Бесшумной Стрельбы) — модель советского глушителя разработки НИИ-61 под автомат АКСБ-74У в составе стрелково-гранатомётного комплекса «Канарейка».